Beleg van Coria (1138)
 Beleg van Coria (1142)